Македо́ния — многозначный термин.

География 
 Северная Македония — современное государство на Балканах, занимающее часть историко-географической области Македония.
 Древняя Македония — античное царство (IX век до н. э. — 146 год до н. э.).
 Македония — область на севере современной Греции, на территории которой находилась Древняя Македония.
 Македония — историко-географическая область на Балканах.
 Македония — провинция Римской республики, а затем и Римской империи, организованная на месте разгромленного античного царства (146 год до н. э. — 395 год н. э.).
 Македония — провинция Византийской империи.
 Нижняя Македония — прибрежная часть античного царства.
 Верхняя Македония — гористая часть античного царства.
 Западная Македония — административная область (периферия) в северо-западной части Греческой республики.
 Центральная Македония — административная область (периферия) в северной части Греческой республики.
 Восточная Македония и Фракия — административная область (периферия) в северо-восточной части Греческой республики.
 Пиринская Македония — область на юго-западе Болгарии.
 Вардарская Македония — территория на севере области Македония, практически полностью совпадающая с границами современной Северной Македонии.
 Независимая республика Македония — государственное образование в период немецкой оккупации (сентябрь — ноябрь 1944 года).
 Социалистическая Республика Македония — одна из 6 социалистических республик в составе СФРЮ (1944—1991).

Корабли 
 «Македония» — греческий пассажирский пароход постройки 1912 года, оставшийся в истории греческого флота и Балканских войн как вспомогательный крейсер.
 «Македония» (F458) — название , фрегата типа «Нокс» в 1992—1999 годах.

Другие значения 
 Македония — государственный аэропорт Салоник.
 «Македония ТВ» — телеканал в Греческой Македонии.
 «Македония» — греческая газета в Греческой Македонии.
 «Македония» — футбольный клуб из города Скопье (Северная Македония).
 «Македония Палас» — 5-звёздочная гостиница в городе Салоники.
 Великая Македония — национальная идея македонских радикалов-ирредентистов.
 «Известная Македония» — патриотическая песня, считающаяся неофициальным гимном греческой провинции Македония.
 «Нова Македония» — самая старая ежедневная газета в Северной Македонии.

См. также 
 Македонский вопрос — противоречия, связанные с историческим наследством, территорией и населением исторической области Македония.